Qeqertarsuaq har flere betydninger:

 Qeqertarsuaq – By på Grønland.
 Qeqertarsuaq Kommune – En tidligere kommune på Grønland.
 Qeqertarsuaq Heliport – Heliport på Grønland.
 Qeqertarsuaq (Qaanaaq) – En nu fraflyttet by på grønland
 Qeqertarsuaq (ø) – Ø på Qaanaaq Kommune
 Qeqertarsuaq (Upernavik) – Grønlandsk Ø i Upernavik Kommune

Se også 
 Disko – Det grønlandske navn for øen er Qeqertarsuaq.